Натуральне число 33
 33 рік до нашої ери
 33 рік нашої ери
 33 століття до нашої ери
 33 століття нашої ери